Список событий в автомобилестроении в ← 1933→ году:

События 

 11 февраля — на Международной автомобильной выставке в Берлине был представлен . Новый автомобиль оснащался рядным шестицилиндровым двигателем и был первой моделью компании, у которой решетка радиатора выполнена в виде фирменных «ноздрей». Производство автомобиля стартовало в апреле.

 18 марта — американская компания Студебекер, пав жертвой Великой депрессии, объявлена банкротом.  стал президентом в 1915 году, в самый разгар депрессии в 1931-м запустил новую линейку автомобилей, честно выплачивал дивиденды и не верил, что кризис продлится долго. После увольнения Рассел покончил жизнь самоубийством, а новая команда управленцев через два года возродила Студебекер.

 26 июля — в Москве на Заводе имени Сталина (ЗИС) стартовало производство грузовика ЗИС-5 и его трёхосной версии ЗИС-6. Эти трёх- и четырёхтонные автомобили сыграли позднее огромную роль в Великой Отечественной войне.

 21 августа — принято решение Совнаркома СССР о второй реконструкции Завода имени Сталина (ЗИС) с доведением его производительности до 70 000 грузовых и 10 000 легковых автомобилей в год.

 1 сентября — по предложению Киитиро Тоёды, сына основателя фирмы Сакити Тоёды, «Компания по производству автоматических ткацких станков Тоёда» открыла автомобильное подразделение. Со временем оно превратилось в Тойота Мотор Корпорэйшн, крупнейшего производителя автомобилей в мире.

 18 декабря — в Москве на Заводе имени Сталина (ЗИС) были изготовлены три первых автобуса ЗИС-8 на удлинённом шасси грузовика ЗИС-5 вместимостью до 29 пассажиров.

Примечания 

Авто
1933